

Гавіленд — місто, штат Канзас
 Гавіленд — селище, штат Огайо
 Гавіленд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк